Bertocci ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Bertocci (1915–2004), italienischer Sänger (Tenor)
 Bruno Bertocci, italienischer Schauspieler
 Guerino Bertocci (1907–1981), italienischer Mechaniker und Rennfahrer
 Peter Bertocci (1910–1989), US-amerikanischer Philosoph

Siehe auch:
 Bertocchi